El término automóvil blindado puede referirse a:
 Automóvil blindado (militar); vehículo militar sobre ruedas blindado. 
 Automóvil blindado (civil), vehículo blindado destinado al transporte de personas.  
 Furgón blindado; vehículo blindado destinado al transporte de mercancías.